Антониадис — греческая фамилия:

 Антониадис, Антонис (род. 1946) — греческий футболист.
 Антониадис, Мариос (род. 1990) — кипрский футболист, защитник команды АПОЭЛ и сборной Кипра.
 Антониадис, Эммануил (1791—1863) — участник Греческой революции.
 Антониадис-Бибику, Элен (1923—2017) — французская исследовательница, византинист.